Мировая группа — высшая ступень Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Сетка турнира

Первый круг

Россия — Сербия

Чехия — Бельгия

Аргентина — Великобритания

Израиль — Швеция

Германия — Южная Корея

Перу — Испания

Румыния — Франция

Австрия — США

Четвертьфинал

Россия — Чехия

Аргентина — Швеция

Германия — Испания

США — Франция

Полуфинал

Аргентина — Россия

Испания — США

Финал

Аргентина — Испания

Ссылки 
 Официальный сайт 

1